Соревнования по фехтованию на саблях среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 8 августа на «Арене Кариока 3». В соревнованиях приняли участие 36 спортсменок из 20 стран.

Олимпийская чемпионка 2012 года в данной дисциплине кореянка Ким Джи Ён уступила в 1/8 финала.

Первый номер мирового рейтинга и чемпионка мира 2015 года Софья Великая второй раз подряд дошла до финала Олимпийских игр. По пути к финалу в Рио она победила трёх француженок, причём в полуфинале Великая уступала Манон Брюне со счётом 12-14, но сумела нанести три укола подряд. В финале Великая встретилась со своей 22-летней соотечественницей Яной Егорян, которая в полуфинале остановила олимпийскую чемпионку 2008 года в команде и многократную чемпионку мира украинку Ольгу Харлан. В финале Великая лидировала почти всё время, в том числе она вела 8-5 после первого раунда, а затем и 14-13, но Егорян в итоге оказалась сильнее (15-14). Это первое в истории олимпийское золото России в  женской сабле и первый российский финал в фехтовании на Олимпийских играх в XXI веке. Третья россиянка Екатерина Дьяченко в 1/4 финала уступила Егорян, таким образом, россиянки остались непобедимыми для соперниц из других стран.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Финальные раунды

Предварительные раунды 
Распределение фехтовальщиков по турнирной сетке происходит на основе положения спортсмена в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Фехтование на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE)